Scharbe ist eine Bezeichnung für

 einen Plattfisch (Eisflunder), siehe Kliesche
 einen Vogel (Phalacrocorax), siehe Kormorane

Scharbe als Familienname:
 Michael Scharbe (1650–1723), deutscher Maler von Altargemälden in der Niederlausitz

Siehe auch: